Janerand ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel du Janerand (1919–1990), französischer Maler und Lithograf
 Gilles Janerand (* 1952), französischer Schauspieler
 Philippe du Janerand (* 1959), französischer Schauspieler und Schriftsteller